Trenton ist der Name mehrerer Orte in Kanada:
 Trenton, ein Stadtteil von Quinte West, Ontario
 Trenton (Nova Scotia)

Trenton ist der Name mehrerer Orte in den USA:
 Trenton (Alabama)
 Trenton (Florida)
 Trenton (Georgia)
 Trenton (Illinois)
 Trenton (Indiana), Zentrum der Erdgasförderung um 1900
 Trenton (Kentucky)
 Trenton (Maine)
 Trenton (Michigan)
 Trenton (Missouri)
 Trenton (Nebraska)
 Trenton (New Jersey)
 bei Trenton in New Jersey fand die Schlacht von Trenton statt
 Trenton (New York)
 Trenton (North Carolina)
 Trenton (North Dakota)
 Trenton (Ohio)
 Trenton (South Carolina)
 Trenton (Tennessee)
 Trenton (Texas)
 Trenton (Utah)
 Trenton (Pierce County, Wisconsin)
 Trenton (Town, Dodge County, Wisconsin)
 Trenton (Town, Pierce County, Wisconsin)
 Trenton (Town, Washington County, Wisconsin)

Trenton ist der Familienname der folgenden Personen:
 Daniel Trenton (* 1977), australischer Taekwondoin